Премия имени Дадасахеба Фальке () — высшая кинематографическая награда Индии, вручаемая ежегодно на церемонии Национальной кинопремии под эгидой  Министерства информации и телерадиовещания Правительства Индии за «выдающийся вклад в рост и развитие индийского кино».

Описание 
Учреждена в 1969 году, чтобы почтить вклад Дадасахеба Фальке в дело создания индийского кино. Фальке (1870—1944), часто рассматриваемый как «отец Индийского кинематографа», был индийским кинопроизводителем, снявшим первый полнометражный художественный фильм «Раджа Харишчандра» (1913).
Первым лауреатом премии в 1970 году стала Девика Рани.
По состоянию на 2016 год вручено 47 премий.
Среди них единственная посмертная для Притхвираджа Капура, которая была вручена его сыну — актёру и режиссёру Раджу Капуру на 19-й церемонии награждения Национальной кинопремии в 1972 году; 16 лет спустя (на 35-й церемонии) Радж Капур был и сам удостоен этой премии.

Получатель выбирается комитетом, состоящим из видных деятелей индийской киноиндустрии.
По состоянию на 2014 год, участники награждаются премией «Золотой Лотос» (, Swarna Kamal), включающей медальон премии (NFA), шаль и денежный приз в размере миллиона рупий (US $ 17 000).

Лауреаты

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Диреции кинофестивалей Индии 
 Архив официальных буклетов Национальной кино премии Индии  — Внимание! Файлы большого размера как «по страницам» (до ~180 страниц), так и по трафику (до ~270 MB).
 National Film Awards, India  на сайте Internet Movie Database

Национальная кинопремия (Индия)
Кинопремии Индии